Il singolare del WTA Swiss Open 1983 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983.

Il torneo è terminato al 3º turno per pioggia.

Teste di serie 

 Bettina Bunge (terzo turno)
 Virginia Ruzici (secondo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Andrea Temesvári (terzo turno)
 Bonnie Gadusek (terzo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (terzo turno)
 Evonne Goolagong (terzo turno)
 Yvonne Vermaak (secondo turno)

 Lucia Romanov (secondo turno)
 Lisa Bonder-Kreiss (primo turno)
 Catherine Tanvier (terzo turno)
 Marcella Mesker (terzo turno)
 Ivanna Madruga-Osses (terzo turno)
 Iva Budařová (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1983